Дориа () — фамилия. Известные носители:

 Дориа — влиятельный аристократический род, игравший важнейшую роль в Генуэзской республике с XII по XVI века.
 Дориа, Андреа I (1466—1560) — генуэзский адмирал и государственный деятель.
 Дориа, Андреа II (1570—1612) — испанский флотоводец, маркиз.
 Дориа, Джованни Андреа I (1539—1606) — генуэзский адмирал.
 Дориа, Джованни Карло (1576–1625) — знаменитый меценат и коллекционер произведений искусства 
 Дориа, Джованни Андреа II (1607—1640) — вице-король Сардинии.
 Дориа, Джакомо (1840—1913) — итальянский зоолог, исследователь и политический деятель, маркиз.
 Дориа, Джузеппе-Мария (1730—1816) — дож Генуэзской республики.
 Дориа, Диогу (род. 1953) — португальский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Дория, Матеус (род. 1994) — бразильский футболист.

Прочее 
 Андреа Дориа — итальянский линкор.
 «Андреа Дориа» — итальянский трансатлантический лайнер.
 «» — авианосный корабль ВМС Италии.
 Крейсера-вертолётоносцы типа «Андреа Дориа» — линейка типов авианосных кораблей НАТО (вертолётоносцы).